Die 1. Zürcher Hallenhandballmeisterschaft fand 1940 im Hallenstadion in Zürich statt.

Es fanden jeweils drei Spiele am Montag, Mittwoch und Freitag statt. Das erste startete um 20 : 30.

Pflichtrunde

Gruppe A

Gruppe B 

Der LCZ hatte keine komplette Mannschaft, daher gab es ein forfait. Es gab ersatzweise ein Freundschaftsspiel mit einer verstärkten LCZ Mannschaft, welches Amicitia 14 zu 5 gewann.

Finalspiele

Turnierbaum

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Schüler

Viertelfinale

Platzierungsrunde 5–8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Auswahlspiel

Städtespiel

Sonstiges Spiel

Gymnasium 

Gymnasium C Gymnasiums-Meister.

Städtespiel

Einzelnachweise 

1940
Zurich